Mashkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Maskan, ort, Khorasan, 
 Mashkān (ort i Iran), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar